La Linea bezeichnet:

 La Linea, Zeichentrickfigur von Osvaldo Cavandoli
 La Linea – The Line, US-amerikanischer Thriller von James Cotten (2008)

La Línea bezeichnet:
 La Línea de la Concepción, spanische Stadt
 La Línea (Chiapas), Ort in Mexiko
 La Línea (Gang), Gang des mexikanischen Juárez-Kartells
 Túnel de La Línea, Autotunnel in Kolumbien in den Zentralkordilleren